Aegukka (Hangul: 애국가, Hanja: 愛國歌, Romanització revisada del coreà: Aegukga, McCune-Reischauer: Aegukka) és l'himne nacional de Corea del Nord. Abans de la divisió de la península coreana, l'himne nacional era el mateix que utilitza actualment Corea del Sud. La cançó patriòtica és l'himne nacional de la República popular democràtica de Corea, segons l'article 165 de la Constitució de Corea del Nord. Va esser aprovat com a himne nacional l'any 1947, un any abans de la proclamació de la República Popular de Corea. La lletra fou escrita per Pak Se-yong. La música fou composta per Kim Won-yun.

Himne

Enllaços externs 
 Himne nacional de Corea del Nord

Himnes nacionals
Composicions en do major
Símbols de Corea del Nord